Уланово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Уланово — деревня в Слуцком районе Минской области.

Россия 
 Уланово — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Уланово — железнодорожная станция в Слюдянском районе Иркутской области.
 Уланово — посёлок в Слюдянском районе Иркутской области.
 Уланово — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Уланово — деревня в Уржумском районе Кировской области.
 Уланово — деревня в Бирилюсском районе Красноярского края.
 Уланово — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Уланово — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Уланово — деревня в Скопинском районе Рязанской области.
 Уланово — деревня в Калязинском районе Ярославской области.
 Уланово — деревня в Верхнеуслонском районе Татарстана.
 Уланово — деревня в Пестречинском районе Татарстана.
 Уланово — деревня в Калязинском районе Тверской области.

Украина 
 Уланово — село в Глуховском районе Сумской области.